Giordano Marchiani – politico italiano
 Irma Marchiani – partigiana italiana
 Manuele Marchiani – pallavolista italiano